Старая Крепость — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.